Северный Сулаве́си (, также сокращённо Sulut) — провинция в Индонезии, на острове Сулавеси.

Население — 2 621 923 чел. (2020 год). Административный центр — город Манадо.

В 2000 году провинция разделилась, в отдельную провинцию выделилось Горонтало.

Административное деление 
Провинция делится на 11 округов (kabupaten) и 4 городских муниципалитета (kota):

Примечания

Ссылки 
 
 Photos from North Sulawesi, Photos from Island of Siau

 
Северный Сулавеси